Крешо Ракич (; 27 октября 1919, Меткович — декабрь 1941, Раков-Поток) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.

Биография 
Родился 27 октября 1919 в Метковиче. Окончил начальную школу и два класса средней школы в родном городе, после чего с семьёй переехал в Загреб, где окончил 3-й и 4-й классы средней школы. В 1936 году поступил в ПТУ, однако ввиду серьёзной болезни окончил его только в 1941 году. В школе увлёкся идеями коммунизма, которые активно пропагандировало руководство школы. В том же 1936 году был принят в СКМЮ, с 1939 по 1941 годы занимался пропагандой и вербовкой новых добровольцев в партию. Основал культурно-просветительское общество «Техник». В 1941 году был принят в Коммунистическую партию Югославии.

После вторжения немцев в страну и провозглашения независимости Хорватии Крешо ушёл в партизанское подполье. Он стал организатором антифашистского сопротивления среди школьников: в Загребе он был инициатором распространения антинемецких и антиусташских листовок и призывов. Руководил ударной группой, организовывал постоянные диверсии в Загребе. В середине июля он организовал побег заключённых концлагеря Керестинец, при его же участии был организован поджог загребского стадиона, чтобы оставить усташей без строительного материала. В начале августа Ракич участвовал в стычке близ ботанического сада с 28 усташами, закидав их гранатами. В сентябре его группой на Звонимировой улице был обстрелян немецкий автобус с солдатами гарнизона. Помимо ведения боевых действий, Крешо активно вербовал новых добровольцев.

22 ноября 1941 на углу проспекта Кватерника и улицы Хайнца Крешо был арестован с четырьмя сообщниками и отправлен в полицейский участок. При задержании попытался подорвать себя гранатой, однако полицейские успели выхватить её из рук Крешо и обезвредить её. Во время пыток Ракич отказался выдавать своих сообщников и признавать свою вину в организованных диверсиях. В начале декабря был сослан вместе с 17 товарищами на полигон близ Ракова-Потока под Загребом, где был расстрелян. Дата гибели осталась неизвестной.

23 июля 1952 был посмертно награждён званием Народного героя Югославии.

Ссылки 
 Народни хероји Југославије. „Партизанска књига“ Љубљана, „Народна књига“ Београд, „Побједа“ Титоград, 1982. година.

Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Расстрелянные в Хорватии
Казнённые во Вторую мировую войну
Казнённые в 1941 году